Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 года  прошёл 2—20 июня в Уфе, Россия под эгидой ФМЖД. Число участников — 40 (из них 22 международных гроссмейстера, 11 международных мастеров, 4 мастера ФМЖД) из 24-х стран. Призовой фонд чемпионата составил 3 850 000 рублей. Участники были разбиты на четыре группы — «Делорье», «Андрейко», «Куперман» и «Баба Си».

Судейский корпус 
Главный судья — Франк Тир.

Апелляционная комиссия 
Председатель апелляционного жюри: Клод Нгондип, Камерун, члены жюри Ндонго Фолл, Сенегал и Яцек Павлицки, Польша.

Участники 
14 мест было выделено европейской конфедерации, 6 мест африканской, по 4 места американской и азиатской.

Ход турнира 
2 июня после церемонии открытия состоялась жеребьёвка участников по группам. Чемпион Франции Арно Кордье отказался от участия и был заменён Артёмом Ивановым (Украина). В каждой группе было 10 шашистов, среди которых был проведён однокруговой турнир. Трое лучших приняли участие в финале А. Итоговое место определялось по сумме очков. В случае равенства очков место определялось по наибольшему количеству побед, наибольшей разнице между «плюс» и «минус» ничьими, наибольшему количеству «плюс» ничьих*, результату личной встречи, по лучшему рейтингу.

Группа «Андрейко»

Группа «Баба Си»

Группа «Делорье»

Группа «Куперман» 

Из группы «Андрейко» вышли в финал Александр Георгиев (Россия), Юрий Аникеев (Украина) и Александр Гетманский (Россия). Из группы «Баба Си»: Александр Шварцман (Россия), Артём Иванов (Украина) и Эрденебилег Дул (Монголия). Из группы «Куперман»: Алексей Чижов (Россия), Жюль Атсе (Кот-д’Ивуар) и Эдвард Бужинский (Литва). Из группы «Делорье»: Адонис Ано (Кот-д’Ивуар), Марк Нджофанг (Камерун) и Рул Бомстра (Нидерланды).

Финал 
Финал А проводился в виде однокругового турнира, встречи между участниками из одной предварительной группы не проводились, но их результаты учитывались.

Итоговое место определялось по сумме очков. В случае равенства очков место определялось по наибольшему количеству побед, наибольшей разнице между «плюс» и «минус» ничьими, наибольшему количеству «плюс» ничьих*, результату личной встречи, по лучшему рейтингу.

(*) — ничья считается со знаком «плюс», если у одного соперника на доске на три и более больше простых шашек (дамка считается за две простые шашки).

Чемпионом мира стал россиянин Александр Георгиев. Второе место занял камерунец Марк Нджофанг, бронза у представителя Нидерландов Рула Бомстры.

Финал 

В финале Б приняло участие 30 спортсменов. Первые три места заняли сенегалец Ндиага Самба, белорус Евгений Ватутин и россиянин Айнур Шайбаков соответственно. В этом финале играли три женщины Тамара Тансыккужина (8 место), Айгуль Идрисова (19 место) и Регина Аюпова (28 место).

Финал Б

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов

Примечания 

Спорт в России в 2013 году
2013 год в Башкортостане
Международные спортивные соревнования в Уфе
Июнь 2013 года
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по международным шашкам в России
Соревнования по международным шашкам в Уфе